DPLL est un sigle pouvant désigner :

en informatique théorique, l'algorithme de Davis-Putnam-Logemann-Loveland est utilisé pour résoudre les problèmes SAT;
en électronique, une boucle à phase asservie digitale, en anglais .